Arena kan syfta på 

 Arena – en med sand beströdd, cirkulär eller oval öppen stridsplats i romarnas amfiteater, även för amfiteatern och liknande anläggningar, numera en allmän betydelse av skådeplats, tävlingsplats
 Arena (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Arena (klädmärke) – ett klädmärke
 Arena (tidskrift) – en tidskrift
 Arena, Kalabrien, kommun i Italien
 Arenagruppen – en vänsterförening
 Arenarock – en inriktning inom rockmusiken
 Bokförlaget Arena - ett bokförlag med säte i Malmö
 The Elder Scrolls: Arena – det första spelet i The Elder Scrolls-serien skapat av Bethesda Softworks
 ARENA – ett politiskt parti i El Salvador